El apellido italiano Betti puede hacer referencia a:

 Atilio Betti (1922–1993), dramaturgo, escritor, comediante, crítico, filósofo y autor teatral argentino.
 Emilio Betti (1890-1968), jurista italiano.
 Freda Betti (1924–1979), cantante lírica, mezzosoprano, de nacionalidad francesa.
 Henri Betti (1917–2005), compositor y pianista de nacionalidad francesa.
 Laura Betti, nombre artístico de Laura Trombetti (1927–2004), actriz y cantante italiana.
 Niccolò Betti (c. 1550–1617), pintor manierista italiano.
 Ugo Betti (1892–1953), juez y dramaturgo italiano.
 Umberto Betti O.F.M. (1922–2009), cardenal, teólogo y escritor italiano.

Otros usos 
 Número de Betti, en topología algebraica número para distinguir espacios topológicos.
 Reacción de Betti, reacción orgánica.